Jamal může být:

 Jamal – poloostrov na Sibiři (Rusko)
 plynovod Jamal–Evropa
 Tatra 163 Jamal
 Jamal (Džamál) – křestní jméno
 Jamal Da Lion - zpěvák, rapper